«Ворон» () — сказочная пьеса (фьяба) итальянского драматурга Карло Гоцци, впервые поставленная в Венеции в 1761 году. Это вторая фьяба драматурга, и в отличие от первой («Любовь к трём апельсинам»), в ней намного меньше места для актёрской импровизации. По жанру «Ворон» тяготеет к трагикомедии. Пьеса имела огромный успех у первых зрителей, несмотря на сложный сюжет. Критики приписывали этот успех постановке, а не тексту. Пьеса легла в основу одноимённого советского телеспектакля 1986 года.

Примечания 

Комедия дель арте
Пьесы на итальянском языке